Niemcy:
 Leonberg – dzielnica Maxhütte-Haidhof
 Leonberg – dzielnica Neumarkt-Sankt Veit
 Leonberg – dzielnica gminy Marktl w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Altötting
 Leonberg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Leonberg – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Tirschenreuth

Zobacz też:
 Leonsberg